Landbond (Oostenrijk) - Oostenrijkse politieke partij tijdens de Eerste Oostenrijkse Republiek
 Landbond (Duitsland) - Duitse politieke partij actief in de jaren twintig en dertig